Wicehrabiowie Brentford 1. kreacji (parostwo Wielkiej Brytanii)
 1929–1932: William Joynson-Hicks, 1. wicehrabia Brentford
 1932–1958: Richard Cecil Joynson-Hicks, 2. wicehrabia Brentford
 1958–1983: Lancelot William Joynson-Hicks, 3. wicehrabia Brentford
 1983 -: Crispin William Joynson-Hicks, 4. wicehrabia Brentford

Najstarszy syn 4. wicehrabiego Brentford: Paul William Joynson-Hicks

Brentford